Lugar Nuevo de Fenollet kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lugar Nuevo de Fenollet (ort i Spanien), Valencia, Província de València, 
 Llocnou d'En Fenollet (kommun i Spanien), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar